Priebe ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Priebe (1905–1997), deutscher Bildhauer
 Hans Priebe (1906–1951), deutscher Prähistoriker
 Hans-Joachim Priebe (* 1947), deutscher Anästhesist und Hochschullehrer

 Maik Priebe (* 1977), deutscher Theaterregisseur
 Moritz-Ernst Priebe (1902–1990), deutscher Theologe und Politiker (SPD)
 Otto Priebe (1886–1945), deutscher Maler
 Philipp Kohlen-Priebe (* 1956), deutscher Theatermacher, Regisseur und Moderator
 Reinhard Priebe (* 1949), deutscher Jurist und Direktor in der Europäischen Kommission
 Till Artur Priebe (* 1984), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Priewe